A 2016–2017-es magyar férfi kézilabda-bajnokság első osztálya a bajnokság 66. kiírása.

A bajnokság címvédője az Telekom Veszprém csapata, amely az ezt megelőző kilenc bajnokságot megnyerte. Az alapszakaszt a MOL-Pick Szeged nyerte, a bajnoki döntőt az alapszakasz másodikjával, a Telekom Veszprém KC-val vívta 2017. május 20-án és 24-én. A két mérkőzés alapján 50–47-es összesítéssel a veszprémi csapat nyerte a bajnokságot, amelynek ez volt zsinórban a 10. bajnoki címe, összesen pedig a 25.

Az alapszakasz harmadik és negyedik helyezettje, azaz a Grundfos Tatabánya KC és a CYEB Budakalász a következő szezonban az EHF-kupában indulhat.

A bajnokság gólkirálya a Balatonfüredi KSE játékosa, Győri Mátyás lett 158 góllal.

Részt vevő csapatok

Az induló csapatok

Alapszakasz 
A bajnoki címvédő, MVM Veszprém KC ezúttal részt vesz az alapszakasz küzdelmeiben, emellett ebben az idényben is részt vesz a SEHA-liga küzdelmeiben. A  14 csapat az alapszakaszban oda-vissza vágós körmérkőzést játszik. Az alapszakasz első két helyezettje jut be a bajnoki döntőbe.

Az eredetileg 2016. december 16-án megrendezett Tatabánya–Szeged mérkőzés 18–18-as döntetlennel végződött, azonban a szegedi csapat óvást nyújtott be a mérkőzés utolsó másodperceiben a tatabányai egyenlítő találat után történt játékvezetői műhiba miatt. Az MKSZ Verseny Albizottság az óvást elutasította, majd a fellebbezést az MKSZ Fellebviteli Bizottsága elfogadta, és újrajátszást rendelt el. Az újrajátszott mérkőzést 2017. április 25-én a szegedi csapat nyerte 24–23-ra.

Tabella 

Forrás: keziszovetseg.hu

Eredmények

Döntő 
A bajnoki döntőbe az alapszakasz első két helyezettje jutott: a Pick Szeged és a Telekom Veszprém KC. A bajnoki döntő egy oda-vissza vágós párharc után döntött a magyar bajnoki címről, az első mérkőzést 2017. május 20-án Veszprémben, a visszavágót május 24-én Szegeden rendezték. A két mérkőzés összesített eredménye alapján a bajnok 50–47 arányban a Telekom Veszprém KC lett.

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 
 MKSZ adatbank 

F2016
Magyar férfi
Magyar férfi